Табернемонта́на () — род кустарников и деревьев, входящий в семейство .

Этимология названия 
Род был назван в 1703 году французским ботаником Шарлем Плюмье по псевдониму немецкого врача, называемого «отцом немецкой ботаники», Якоба Теодора Табернемонтануса.

Ботаническое описание 
В род входят кустарники и деревья небольших и средних размеров. Листья расположены по стеблю супротивно.

Соцветие — сложный щиток, обычно со множеством цветков. Чашечка цветка пятираздельная, чашелистики равные, небольшие, обычно пленчатые или же тонко-листовидные, притупленные, железистые. Венчик колесовидный, обычно небольшой, окрашен чаще всего в белый цвет. Пыльники расходящиеся. Пестик с цилиндрическим рыльцем. Завязь апокарпная, с многочисленными семязачатками.

Плод — сравнительно крупная листовка с многочисленными семенами.

Распространение 
Виды рода распространены в Центральной и Южной Америке.

Таксономия

Синонимы

Список видов

Примечания

Литература 
 
 

Кутровые
Флора Южной Америки
Флора Центральной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей